Zabga peut désigner :
 Zabga, la localité située dans le département de Boulsa au Burkina Faso
 Zabga, la localité située dans le département de Boussouma au Burkina Faso

Homonymie de localités